Мише́ль Мань (; 20 марта 1930, Лизьё, департамент Кальвадос, Франция — 19 декабря 1984, Сержи, департамент Валь-д’Уаз, Франция) — французский композитор, популярный в 1960—1970-е годы. Самые знаменитые работы: музыка к кинофильмам «Анжелика» и «Фантомас».

Биография
  
Был пятым ребёнком из восьми детей в католической семье. Родители занимались благотворительностью в поддержку детей из малообеспеченных семей.  С 5-летнего возраста учился играть на фортепиано, а впоследствии на скрипке. Музыкальное образование получил в Национальной консерватории в Каннах, а также в 1947 году в консерватории Парижа.

Автор музыки к 110-ти французским кинофильмам. Пик его карьеры пришёлся на 1960—1970-е годы.

Международный успех имела его музыка к фильмам об Анжелике, после чего режиссёр Бернар Бордери пригласил композитора в свой следующий фильм —  экранизацию романа Жюльетты Бенцони «Катрин», музыкальная тема которого очень похожа на тему для фильмов об Анжелике. Также большой удачей композитора стала музыка к фильму «Фантомас» режиссёра Андре Юнебеля, с которым Мань впоследствии сотрудничал ещё в 9 фильмах. Музыка Маня звучит во многих известных французских кинофильмах  режиссёров  Роже Вадима и Жана Янна,  а также  в фильмах  Жюльена Дювивье «Дьявол и десять заповедей» (1962),  Анри Вернёя «Мелодия из подвала» (1963), Жака Дерэ «Симфония для резни» (1963),  Ганса Абеля «Сирано и д'Артаньян» (1964),  Жоржа Лотнера «Кутилы» (1965), Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (1967), и многих других.

В  1962 году купил замок Шато д’Эрувиль, превратив его в студию звукозаписи, в которой работали Элтон Джон, Пинк Флойд, Дэвид Боуи, Кэт Стивенс,  Сальваторе Адамо, и многие другие. В результате финансовых проблем замок был продан в 1979 году, а студия звукозаписи закрылась в 1985 году.

В 1963 году был номинирован на премию «Оскар»   за музыку к фильму «Жиго».

Написал несколько песен на стихи Франсуазы Саган для Жюльетт Греко.

В 1980 году опубликовал книгу-автобиографию под названием  «Любовь к жизни» ().

В результате финансовых проблем покончил жизнь самоубийством. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Музыкальные композиции Маня для фильмов об Анжелике режиссёра Бордери были выпущены отдельным альбомом под названием «Michel Magne. Angelique» («Мишель Мань. Анжелика»), а также использованы в 2007 году в чешском мюзикле режиссёра  Йозефа Беднарика.

В 2009 году режиссёр Жан-Ив Guilleux снял документальный фильм о творчестве Мишеля Маня под названием  .

Семья 
 В 1958 году в Амстердаме познакомился с танцовщицей Моник Ванс, которая стала его женой  28 июня 1960 года. У пары родилось двое детей: в 1960 году дочь Магали и в 1963 году сын Марэн. В 1968 году супруги развелись.
 В 1972 году женился на Мари-Клод, а в следующем году у пары родился сын Майкл.

Музыка к фильмам 
(неполный перечень)

  —  / Le pain vivant 
  — Совращение малолетних / Détournement de mineures
  — Курьеры / Les livreurs
  — Дьявол и десять заповедей / Le diable et les 10 commandements , реж. Жюльен Дювивье 
  — Отдых воина / Le repos du guerrier , реж. Роже Вадим
  — Мастера на все руки / Les bricoleurs
  — Обезьяна зимой / Un singe en hiver
  — Горилла укусил архиепископа / Le Gorille a mordu l'archevêque
  — Основные дороги / Les grands chemins
  — Мелодия из подвала / Mélodie en sous-sol , реж. Анри Вернёй
  — Жерминаль / Germinal , реж. Ив Аллегре 
  — Порок и добродетель / Le vice et la vertu , реж. Роже Вадим
  — Агент OSS 117 разбушевался / OSS 117 se déchaîne , реж. Андре Юнебель 
  — Симфония для резни / Symphonie pour un massacre , реж. Жак Дерэ
  — Дядюшки-гангстеры / Les tontons flingueurs , реж. Жорж Лотнер
  — Жиго / Gigot, le clochard de Belleville , реж. Джин Келли
  — Повсюду мурашки / Des frissons partout
  — Женщины в первую очередь / Les femmes d'abord
  — Не доверяйте, дамы! / Méfiez-vous, mesdames!
  — Анжелика — маркиза ангелов / Angélique, marquise des anges , реж. Бернар Бордери
  — Фантомас / Fantômas , реж. Андре Юнебель  
  — Сирано и д'Артаньян / Cyrano et d'Artagnan , реж. Ганс Абель
  — Карусель / La ronde , реж. Роже Вадим
  — Ва-банк в Бангкоке для ОСС 117 / Banco à Bangkok pour OSS 117 , реж. Андре Юнебель
  — Монокль криво усмехается / Le monocle rit jaune , реж. Жорж Лотнер
  — Охота на мужчину / La chasse à l'homme
  — Барбузы — секретные агенты / Les Barbouzes , реж. Жорж Лотнер
  — Длинные руки / Les gros bras
  — Великолепная Анжелика (Анжелика в гневе) / Merveilleuse Angélique , реж. Бернар Бордери
  — Фантомас разбушевался / Fantômas se déchaîne , реж. Андре Юнебель
  — ОСС 117: Гнев в Байе /  Furia à Bahia pour OSS 117 , реж. Андре Юнебель
  — Джентльмен из Кокоди / Le gentleman de Cocody , реж. Кристиан-Жак
  — Кутилы / Les bons vivants , реж. Жорж Лотнер
  — Прекрасным летним утром / Par un beau matin d'été
  — Благоприятный случай / La bonne occase
  — Дневник женщины в белом / Journal d'une femme en blanc , реж. Клод Отан-Лара
  — Убийцы в спальных вагонах / Compartiment tueurs
  — Агент Коплан — супершпион / Coplan FX 18 casse tout
  — Анжелика и король / Angélique et le roy , реж. Бернар Бордери
  — Фантомас против Скотланд-Ярда / Fantômas contre Scotland Yard , реж. Андре Юнебель
  — Женщина в белом возмущается  / Une femme en blanc se révolte
  — Галя / Galia
  — В чужой шкуре / Avec la peau des autres
  — Неукротимая Анжелика / Indomptable Angélique , реж. Бернар Бордери
  — Дневная красавица / Belle de jour , реж. Луис Бунюэль
  — Джонни Банко / Johnny Banco
 1967 — Две недели в сентябре / À coeur joie
  — Анжелика и султан / Angélique et le sultan , реж. Бернар Бордери
  — Под знаком Монте-Кристо (Возвращение Монте-Кристо) / Sous le signe de Monte-Cristo , реж. Андре Юнебель
  — Нет роз для ОСС 117 / Pas de roses pour OSS 117 (Niente rose per OSS 117) , реж. Андре Юнебель
  — Катрин (Катрин: время любить) / Catherine (Catherine, il suffit d'un amour) , реж. Бернар Бордери
  — Четыре ночи мечтателя / Quatre nuits d'un rêveur , реж. Робер Брессон
  — Все прекрасны, все милы / Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil , реж. Жан Янн
  — Дон Жуан-73 (Если бы Дон Жуан был женщиной...) / Don Juan 73 (Don Juan ou Si Don Juan était une femme…) , реж. Роже Вадим
  — Я хотеть за эти бабки / Moi y'en a vouloir des sous , реж. Жан Янн
  — Заговор / Le complot 
  — Китайцы в Париже / Les Chinois à Paris , реж. Жан Янн
  — Неа: Молодая Эммануэль / Néa  
  — Отверженные / Les misérables , реж. Робер Оссейн
  — Ты сумасшедшая или что? / T'es folle ou quoi? 
  — Убийство в Сан-Сальвадоре / S.A.S. à San Salvador
  — Осведомитель / L'indic , реж. Серж Леруа
  — Вечеринка сюрпризов / Surprise Party , реж. Роже Вадим
  — Эммануэль 4 / Emmanuelle IV 
  — Неуловимый Боб / Réveillon chez Bob

Примечания

См. также  
 Жорж Делерю 
 Жорж Гарваренц
 Владимир Косма
 Мишель Легран
 Франсис Ле

Ссылки 
 
 Мишель Мань на BiFi
 Страница Мишеля Маня на сайте Last.fm
 Биография Мишеля Маня на сайте L'Encinémathèque
 Биография, фильмография и дискография Мишеля Маня на сайте Franck.ernould.perso.sfr.fr
 Мишель Мань на сайте Кино.Театр.Ру 
 Видео
 Док. фильм о Мишеле Мане (1977 г.) на YouTube
 Док. фильм о Мишеле Мане (2009 г.) на YouTube

Похороненные на кладбище Пер-Лашез